Campillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Campillos (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar